Vigerslev Sogn henviser til flere artikler:
 Vigerslev Sogn (Nordfyns Kommune) – et sogn i Nordfyns Kommune (tidligere Søndersø Kommune) og i Bogense Provsti
 Vigerslev Sogn (Københavns Kommune) – et sogn i Københavns Kommune og i Valby-Vanløse Provsti